

Geografia 
 Regno Unito
 Birmingham – città delle West Midlands, Inghilterra

 Stati Uniti d'America
 Birmingham – città situata tra la Contea di Jefferson (capoluogo) e la Contea di Shelby, Alabama
 Birmingham – città della Contea di Van Buren, Iowa
 Birmingham – città della Contea di Oakland, Michigan
 Birmingham – villaggio della Contea di Clay, Missouri
 Birmingham – comune della Contea di Huntingdon, Pennsylvania